Михаи́л Андре́евич Бе́рдин () — российский хоккеист, вратарь «Сочи».

Биография 
Родители — волейболисты. Начинал играть в «Салавате Юлаеве» Уфа, но ушёл оттуда с конфликтом. В 14 лет чуть не оказался в ярославском «Локомотиве», но перешёл в «Витязь» Подольск. Сам Бердин не считает себя воспитанником «Салавата Юлаева» — я мечтал играть в КХЛ, […] всю карьеру провести в «Салавате», но когда мне сказали: «Мальчик, ты здесь больше никому не нужен, твой предел — ВХЛ», — я просто сломался.

В Молодёжной хоккейной лиге играл за «Алмаз» Череповец (2014/15) и сборную России до 18 лет (2015/16). На драфте НХЛ 2016 года был выбран в 6-м раунде под общим 157-м номером командой «Виннипег Джетс». В мае 2018 года подписал с клубом трёхлетний контракт. Выступал за фарм-клубы  в USHL (2016/17, 2017/18), «Манитоба Мус» (АХЛ, 2018/19, 2019/20),  (ECHL, 2018/19).

В январе 2017 года «Северсталь» отдала права на Бердина в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, так как не видела в нём потенциального игрока основной команды. Из-за неопределённости с началом сезона в НХЛ и АХЛ в связи с пандемией COVID-19 в июне 2020 года оказался в клубе КХЛ «Сочи», где спортивным директором работал гражданский муж его матери Андрей Зюзин. Права были выменяны у ЦСКА за Ивана Просветова, но контракт подписан не был. 15 сентября петербургский СКА объявил об обмене Бердина на шведского нападающего Оскара Стена. Дебютировал в КХЛ 23 сентября 2020 года в домашнем матче против «Сибири» (1:4). 15 декабря расторг контракт с командой, права на хоккеиста перешли клубу «Сочи» в обмен на денежную компенсацию, 17 декабря подписал новый двухлетний контракт с «Джетс», но сезон провёл в фарм-клубе.

Был в составе сборной на юниорском чемпионате мира 2015 и молодёжном чемпионате мира 2018, но на площадку не выходил. Выиграл зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 2015 с юношеской сборной (до 17 лет).

Личная жизнь 
Есть младший брат Захар. Старший брат Никита 1992 г. р.

Женился летом 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 На сайте r-hockey.ru
 На сайте forchecking.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки ХК «Сочи»